M0 steht für:

 Geldmenge M0, Geldbasis, Zentralbankgeldmenge
 Autópálya M0, Autobahn in Ungarn
Siehe auch:
 MO